The King of Limbs () — восьмой студийный альбом английской альтернативной рок-группы Radiohead, выпущен 18 февраля 2011 года в форме цифрового релиза и 28 марта 2011 года — на физическом носителе. О выпуске альбома было объявлено 14 февраля 2011 года на специально созданном сайте.

Предыстория и запись 

Группа Radiohead вместе с продюсером Найджелом Годричем приступили к работе над The King of Limbs с перерывами в мае 2009 по январь 2011 годов. Запись проходила в доме киноактрисы Дрю Бэрримор в Лос-Анджелес.

Radiohead хотели избежать повторения затянувшегося процесса записи их предыдущего альбома In Rainbows (2007 г.). По словам вокалиста Тома Йорка, группа чувствовала, что «если мы собираемся продолжать, нам нужно сделать это по новым рядам причин». Художник-иллюстратор Стэнли Донвуд говорил, что в то время как In Rainbows является «очень решительным заявлением», группа хотела создать такой альбом, который был бы более «скоротечным». Мультиинструменталист Джонни Гринвуд заявлял: «Мы не хотели брать в руки гитары и писать последовательности аккордов. Мы также не хотели сидеть за компьютером. Мы хотели что-то третье между игрой на музыкальных инструментах и музыкальным программированием».

Поскольку In Rainbows группа Radiohead создавали на основе живых выступлений, альбом The King of Limbs был разработан благодаря студийным экспериментам. Йорк стремился отойти ещё дальше от традиционных методов записи. После того, как он и Годрич заинтересовались в диджеинге во время своего пребывания в Лос-Анджелесе, Годрич предложил двухнедельный эксперимент, в котором группа использовала вертушки и программное обеспечение для эмуляции граммпластинок вместо обычных музыкальных инструментов. По словам Годрича, «этот двухнедельный эксперимент закончился на том, что он был продлён на шесть грёбаных месяцев. И вот эта запись, вся история всего этого».

Музыка и лирика 
The King of Limbs подчеркивает ритм-секцию Фила Селуэя и Колина Гринвуда. О’Брайен сказал: «Ритм диктует запись. Это очень важно (…), ритм — король». Альбом делает известным использование сэмлов, лупов и окружающих звуков, в том числе семлы звуков природы, таких, как пение птиц и ветра. Некоторые критики отметили влияние дабстепа.

Первый трек, «Bloom», начинается с повторяющегося лупа фортепиано и включает сложные ритмы и аранжировку флюгельгорнов Джонни Гринвуда. «Morning Mr Magpie», дебютировавшая в качестве сольного акустического исполнения Тома Йорка на веб-трансляции в 2002 году, появляется с повторяющегося гитарного риффа и перекрученого хай-хэт рисунка. Том Йорк сказал NPR: «[The King of Limbs] является своего рода визуальной вещью, более чем что-либо другое. Изображения […] были очень важной частью музыки. Лирика была… не было сознательных тематик. Это было похоже на физическое движение […] Дикость идеи. Идеи мутируют, существуют. Обеспокоенности состоянием окружающей среды в моей голове стали эта странной одержимостью». Йорк отклонил предположение интервьюера NPR, что The King of Limbs был «экспериментальной музыкой», говоря, что группа «постоянно поглощала музыку», и их песни были отражением их изучения и «кражи» от других исполнителей.

Обложка и оформление 
Оформление The King of Limbs было создано Йорком и Стэнли Донвудом, который работал с Radiohead с 1995 года. Оно было под влиянием североевропейских сказок и их ассоциаций с природой и лесами.

Список композиций

Критика об альбоме 
 «Немного диким на первый взгляд кажется и то, что группы Radiohead, состоящей из пяти чертовски талантливых музыкантов, на The King of Limbs практически не слышно. Том Йорк поет под какие-то хитроумные барабанные забивки, басовые жужжания и гудения, записанные с минимальным использованием живых инструментов. Периодически можно услышать очень „хэдовские“ кусочки гитары или фортепиано, но эти вкрапления весьма редки. Все эти „звуки из ноутбука“ вызывают ассоциации скорее не с Radiohead, а с сольником Йорка The Eraser, с той лишь разницей, что пластинка-ластик была несколько более щедрой на привязчивые рефрены и мелодические красоты» — Алексей Пономарев, Lenta.Ru.
 «Как и положено, новый диск Radiohead взвинчивает сознание, но странным образом: своей радикальной, почти чудовищной неамбициозностью. Впервые, может быть, за всю историю группы её участники выпустили альбом, записанный без особой выдумки, на чистом музыкальном чутье ― и результат вышел если не увлекательный, то информативный. Radiohead воплотили мечту любого альтернативного и даже авангардного музыканта: покорить мир за счет последовательного проведения в жизни своих внутренних творческих принципов, без оглядки на конъюнктуру и повестку дня.» — Дмитрий Николаев, Rolling Stone’’.
 «Новая работа группы The King of Limbs меньше всего напоминает манифест или на какой-то вызов публике. Назвав свою новую работу в честь тысячелетнего дуба, по своему настроению диск напоминает путешествие по дремучему лесу к этому самому дубу, которое стартует с „Bloom“.» — Сергей Науменко, Apelzin.Ru''.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт для альбома Radiohead The King of Limbs

Альбомы Radiohead
Альбомы альтернативного рока
Альбомы, спродюсированные Найджелом Годричем
Альбомы XL Recordings